Miejscowości w USA:
 Missouri City – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Clay
 Missouri City – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Harris